Eberhard Bidembach ist der Name folgender Personen:

* Eberhard Bidembach der Ältere (1528–1597), deutscher Theologe und Geistlicher
 Eberhard Bidembach der Jüngere (um 1561–1591), deutscher lutherischer Theologe